Иван Куценко:
 Куценко, Иван Иванович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Куценко, Иван Фёдорович (1914—1982) — Герой Социалистического Труда.